Unteilbar steht für:

 Unteilbar (Bündnis), Motto von Demonstration 2018 und 2019 und das daraus entstandene Bündnis
 Gegensatz zur mathematischen Teilbarkeit: die fehlende Möglichkeit, Zahlen durcheinander zu teilen

Siehe auch: